De Grand Prix-wegrace van Groot-Brittannië 2002 was de achtste race van het wereldkampioenschap wegrace-seizoen 2002. De race werd verreden op 14 juli 2002 op Donington Park in North West Leicestershire, Verenigd Koninkrijk.

Uitslag

MotoGP

250 cc

125 cc

Tussenstand na wedstrijd

MotoGP

250 cc

125 cc

2002
Groot-Brittannië